Andrés Eloy Blanco – poeta e politico venezuelano
Andrés Eloy Blanco – comune del Venezuela nello Stato di Barinas
Andrés Eloy Blanco – comune del Venezuela nello Stato di Lara
Andrés Eloy Blanco – comune del Venezuela nello Stato di Sucre